Петцольдт () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (1679—1761) — немецкий врач и химик.
  (1862—1929) — немецкий философ.
 Петцольдт, Рихард (1907—1974) — немецкий музыковед, критик, редактор, профессор.
 Петцольдт, Юлиус (1812—1891) — немецкий библиограф.

См. также 
 Петцольд